Sheila (Tommy Roe), nummer uit 1962 van de Amerikaanse zanger Tommy Roe
 Sheila (Jamie T), nummer uit 2006 van de Britse zanger Jamie T
 Sheila (zangeres), Franse zangeres
 Sheila (voornaam), meisjesvoornaam
 Sheila (geslacht), geslacht van borstelwormen
 Sheila E., Amerikaanse zangeres
 Sheila Carter, bekend personage uit The Bold and the Beautiful